Geografie:
Kokomo (Indiana), een plaats in de Verenigde Staten
Kokomo Island, een eiland nabij Jamaica

Overige:
Kokomo (motorfiets), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
Kokomo (lied), een hit van de Beach Boys 
Kokomo (pianist), een Amerikaanse pianist (hit: Asia minor)
Kokomo (band), een Engelse soulgroep
Kokomo Arnold, artiestennaam van de bluesartiest James Arnold
Indiana University Kokomo, een universiteit in Kokomo (Verenigde Staten)